

Persone
Aldo Fiorelli (1915-1983) – attore italiano
Anna Maria Fiorelli Lapini, nota come Anna Lapini (1809-1860) – religiosa italiana, fondatrice della congregazione delle Povere figlie delle Sacre Stimmate di San Francesco d'Assisi
Fabio Fiorelli (1921-1988) – politico italiano
Filippo Fiorelli (1994) – ciclista su strada italiano
Giuseppe Fiorelli (1823-1896) – archeologo e numismatico italiano del XIX secolo
Giuseppe Fiorelli (1904 1960) – paroliere e compositore italiano
Nada Fiorelli (1919-1984) – attrice italiana
Piero Fiorelli (1923) – linguista e storico del diritto italiano
Ugo Fiorelli (1893-1941) – militare italiano

Altro
Punta Fiorelli – una cima della Val Masino, provincia di Sondrio
Villa Fiorelli, già Vigna Costantini – parco pubblico di Roma